Ostrom bezeichnet:
 das Oströmische Reich, siehe Byzantinisches Reich

Ostrom ist der Familienname folgender Personen:
 Elinor Ostrom (1933–2012), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin
 Heather Ostrom, verheiratete Heather Poole (* 1969), kanadische Badmintonspielerin
 John Ostrom (1928–2005), US-amerikanischer Paläontologe
 Vincent Ostrom (1919–2012), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Öström